Каміння (,  m pl, ) — мінерали чи гірські породи. Складова назва мінералів. Наприклад, каміння абакус (жовноподібні виділення халцедону з мигдалин у ліпаритах), каміння коштовне (самоцвіти) тощо.

Див. також 

 Камінь
 Каміння кольорове
 Каміння штучне
 Виробне каміння
 Скарб дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння
 Державне сховище дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України
 Державний фонд дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України
 Історичний фонд дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України
 Державний резерв розвіданих родовищ дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння
 Дорогоцінне каміння
 Абразивна обробка каміння
 Дорогоцінні камені

Література 
 

Камінь